Чемпионат Венгрии по баскетболу 2012/2013 является 75 сезоном Дивизиона «А» - высшего женского баскетбольного дивизиона Венгрии. В 8 раз чемпионом Венгрии стала команда из Шопрона "ЮНИКА-Евролизинг".

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 10 команд с 3 октября 2012 года по 20 января 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) предварительный турнир — 4 лучшие команды участвуют в розыгрыше Среднеевропейской лиге, а остальные 6 команд играют между собой за попадание в плей-офф.

2) плей-офф — восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 
Перед началом чемпионатом прекратил своё сосуществование будапештский "Вашаш" и "Печ 2010". На базе бывшего клуба из Печи были образованы две команды: "ПЕАС-Печ" (Печ) и "ПИНКК Печи 424" (Комло), которая образовалась путём слияния с "Байя НКК" из Байи.

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Турнир за 5-10-е место 
 Турнирная таблица

Плей-аут

Квалификационные матчи за 7-10-е места 
 Атомерому  - МБК Евролизинг Вашаш - 2-0 
 Цеглед ЕКК - БСЕ-ФКСМ - 2-0

Матч за 9-е место 
 БСЕ-ФКСМ  - МБК Евролизинг Вашаш - 2-1

Матч за 7-е место 
 Атомерому  - Цеглед ЕКК - 2-0

Плей-офф 

Матч за 5-е место 
 ПЕАС-Печ  - ЗТЕ - 2-0

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  ХАТ-АГРО ЮНИ
  ПИНКК Печи 424 
 4. Ворк Форс ДКСК 
 5. ПЕАС-Печ 
 6. ЗТЕ 
 7. Атомерому 
 8. Цеглед ЕКК 
 9. БСЕ-ФКСМ 
 10. МБК Евролизинг Вашаш

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Зофия Федьвернеки («ЮНИКА-Евролизинг») 
  Натали Хёрст («ХАТ-АГРО ЮНИ») 
  Нора Надь-Будьошо («ПЕАС-Печ») 
  Елена Милованович («ЮНИКА-Евролизинг»)
  Эми Джишэйк («ПЕАС-Печ»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Дивизиона А
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Венгрии в 2012 году
Спорт в Венгрии в 2013 году